

Біла Глина — село, Білоглинський район, Краснодарський край
 Біла Глина — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область